Pierre Durand puede referisrse a las siguientes personas.

Pierre Durand (1931-2016), militar y jinete francés.
Pierre Durand (1955-), jinete olímpico francés.